Edmond o Edmund puede hacer referencia a:

Artistas 
 Edmond Fernández Ripoll (1938-), historietista;
 Edmond Grasset (1852-1880), escultor y pintor;
 Edmond O'Brien (1915–1985), actor;

Científicos 
 Alexandre-Edmond Becquerel (1820-91), físico;
 Edmond Gustave Camus (1852-1915), farmacéutico y botánico;
 Edmond Laguerre (1834-1866), matemático;
 Edmund Halley (1656–1742), astrónomo;
 Pierre Edmond Boissier (1810-85), botánico;

Escritores 
 Edmond About (1828-1885);
  Edmond Duranty (1833-1880), novelista y crítico de arte; 
 Edmond Jabès (1912–1991), poeta; 
 Edmond Rostand (1868-1918), dramaturgo;
 Edmond de Goncourt (1822-1896);

Otros 
 Edmond Honda, personaje de videojuegos de lucha Street Fighter;
 Edmond, película de 2005 de Stuart Gordon, basada en la obra teatral homónima de David Mamet;
 Edmond Debeaumarché (1903-1959), socialista francés.
 Edmond Mérille (1579-1647), jurisconsulto francés